Aníbal da Fonseca Paciência – calciatore portoghese
 Catarina Cardoso Garcia da Fonseca Furtado – conduttrice televisiva e attrice portoghese
 Claúdio Zélito da Fonseca Aguiar – ex calciatore portoghese naturalizzato capoverdiano
 David Corrêa da Fonseca – calciatore brasiliano
 Edivaldo Martins da Fonseca, noto come Edivaldo – calciatore brasiliano
 Flávio Almeida da Fonseca, noto come Flávio Minuano – ex calciatore brasiliano
 Girolamo Osòrio da Fonseca – teologo e storico portoghese
 Heitor Rodrigues da Fonseca – calciatore brasiliano
 Hermes Rodrigues da Fonseca – militare e politico brasiliano
 José Ribeiro da Fonseca – vescovo cattolico portoghese
 Kelvyn Ramos da Fonseca, noto come Kelvyn – calciatore brasiliano
 Léa Cristina Lexa Araújo da Fonseca, nota come Lexa – cantante brasiliana
 Manuel Deodoro da Fonseca – militare e politico brasiliano
 Marcos António da Fonseca Simão, noto come Marcos António Portugal – compositore portoghese
 Mariana da Fonseca – filantropa e politica brasiliana
 Mário Jorge da Fonseca Hermes – cestista brasiliano
 Pedro da Fonseca – filosofo e teologo portoghese
 Pero Mendiz da Fonseca – trovatore portoghese
 Rolando Jorge Pires da Fonseca, noto come Rolando – calciatore capoverdiano naturalizzato portoghese
 Sebastião Lucas da Fonseca, noto come Matateu – calciatore portoghese
 Stênio Marcos da Fonseca Salazar Júnior – calciatore brasiliano
 Yane Márcia Campos da Fonseca Marques – pentatleta brasiliana
 Waldemar Mota da Fonseca, noto come Valdemar Mota – calciatore portoghese
 Veridiana da Fonseca – ex pallavolista brasiliana
 Vicente da Fonseca Lucas, noto come Vicente – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese